Der Dreiband-Weltcup 2015/5 war das fünfte UMB/CEB-Weltcupturnier im 29. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 12. bis zum 18. Oktober 2015 in Istanbul, Türkei statt. Es war seit 1993 das achte Dreiband-Weltcup-Turnier in Istanbul.

Geschichte 
Das Weltcupturnier in Istanbul endete mit einem Heimsieg für Murat Naci Çoklu. Es war nach dem Gewinn der Dreiband-Europameisterschaft 2004 sein zweiter großer internationaler Erfolg. Sein Sieg war nur im Halbfinalmatch gegen Dick Jaspers gefährdet. Jaspers beendete die Partie in der 30. Aufnahme. Çoklu schaffte im Nachstoß die nötigen vier Punkte zum Unentschieden. In der Verlängerung (Shootout) legte Jaspers vier Punkte vor. Çoklu legte fünf Punkte nach und war damit im Finale gegen Roland Forthomme, der auch überraschend das Finale erreichte. Hier war der Belgier chancenlos und verlor klar mit 26:40 in 21 Aufnahmen. Spannend ist es im Kampf um den Gesamtweltcup, in dem es um eine Extraprämie geht. Hier führt vor dem letzten Weltcupturnier des Jahres in Hurghada Daniel Sánchez mit 208 Punkten vor Jaspers (202) und Torbjörn Blomdahl (196). Alle drei haben noch gute Chancen auf den Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für die drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC, in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Choi Sung-won
  Tayfun Taşdemir
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Cho Jae-ho
  Roland Forthomme
  Frédéric Caudron
  Hwang Hyung-bum
  Sameh Sidhom

Wildcardspieler:
1 × ACC:  Ragay Henry
1 × CPB:  Luis Aveiga
1 × ACBC:  Mã Xuân Cường
2 × Organisierender Ausrichter:  Semih Saygıner,  Adnan Yüksel

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 145 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
 Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
 Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10 bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
 Dreiband-Weltcup 2015/6 vom 13 bis zum 19. Dezember in Hurghada

2015 5
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Istanbul